Il Kisei 2006 è stata la 30ª edizione del torneo goistico giapponese Kisei. Keigo Yamashita ha vinto le qualificazioni e ha sfidato Naoki Hane, detentore del titolo da due edizioni, che nell'edizione del 2004 aveva sconfitto proprio Yamashita: nella finale Yamashita ha sconfitto Hane con un netto 4-0, strappandogli il titolo e diventando Kisei per la seconda volta.

Qualificazioni

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase finale

Gruppo A 

* Norimoto Yoda ha vinto lo scontro diretto contro Cho U.

Gruppo B 

** O Rissei ha vinto lo scontro diretto contro O Meien.

Finale degli sfidanti
I due vincitori dei gruppi A e B si sono sfidati il 3 novembre 2005.

Finale

Kisei